

Cinema 
 The Postman – film del 1910 diretto da Frank Wilson
 L'uomo del giorno dopo (The Postman) – film del 1997 diretto da Kevin Costner

Letteratura 
 Il simbolo della rinascita (The Postman) – romanzo di David Brin del 1985